Die schwarze Natter ist der Titel folgender Filme:

 Die schwarze Natter (1913), deutscher Film von Franz Hofer
 Die schwarze Natter (1947) (auch Das unbekannte Gesicht), US-amerikanischer Film von Delmer Daves